La lettre Ⱇ () de l’alphabet glagolitique est appelée fert et note le son  [f].

 Fert, studio de cinéma établi à Turin.

Fert est un nom de famille, attesté en France.  
 Albert Fert (1938), physicien français, fils de Charles Fert, et co-lauréat du prix Nobel de physique de 2007
 Bruno Fert
 Charles Fert (1911-1985), physicien français

 FERT est la devise de la maison de Savoie.

Références 
 .